Niese ist der Name von geographischen Objekten in den Kreisen Lippe und Höxter, Nordrhein-Westfalen:
 Niese (Emmer), Zufluss der Emmer
 Niese (Lügde), Stadtteil von Lügde

Niese ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Niese (1849–1910), deutscher Historiker

 Charlotte Niese (1854–1935), deutsche Schriftstellerin
 Danielle de Niese (* 1979), australische Opernsängerin
 Eduard Niese (1833–1898), deutscher Dekorations- und Werbemaler
 Hansi Niese (1875–1934), österreichische Schauspielerin
 Heinrich Christoph Niese (1810–1887), deutscher Generalarzt
 Otto Niese (1878–1960), deutscher Verwaltungsjurist und preußischer Landrat
 Ralph Niese (1983–2020), deutscher Illustrator und Comiczeichner
 Rolf Niese (* 1943), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft sowie des Deutschen Bundestages
 Siegfried Niese (1932–2021), deutscher Chemiker und Atomphysiker
 Werner Niese (1905–1963), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer